Il doppio del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Monique Adamczak e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Stephanie Bengson e Sally Peers 6–3, 2–6, [11–9].

Teste di serie 

  Noppawan Lertcheewakarn /  Arina Rodionova (primo turno)
  Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (Campionesse)

  Stephanie Bengson /  Sally Peers (finale)
  Viktorija Rajicic /  Zuzana Zlochová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

William Loud Bendigo International 2013